Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 42-es, továbbá 42A, 42E, 42É, 42Y, illetve M42-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 42-es busz (Budapest)megszűnt
 42A busz (Budapest)megszűnt
 42É busz (Budapest)megszűnt
 42Y busz (Budapest)megszűnt

 42-es busz (Debrecen)
 42A busz (Debrecen)
 42Y busz (Debrecen)megszűnt

 42-es busz (Győr)

 42-es busz (Kaposvár)

 42-es busz (Kazincbarcika)

 42E busz (Nagykanizsa)

 42-es busz (Pécs)
 42Y busz (Pécs)

 42-es busz (Szeged)megszűnt
 M42-es busz (Szeged)megszűnt

 42-es busz (Székesfehérvár)

 42-es busz (Szolnok)

 42-es busz (Tatabánya)megszűnt

 42-es busz (Veszprém)